Robert de Lénoncourt – francuski duchowny, arcybiskup Reims w latach 1509–1532
 Robert de Lénoncourt – francuski kardynał, arcybiskup Embrun w latach 1556–1560